Keureumbok (Peukan Baro), een plaats in Indonesië
Keureumbok (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing